Margaret Court ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-4 7-5.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
  

Australian Open 1973